Grad u Danskoj:
 Aalborg, grad u regiji Sjeverni Jutland

Općina u Danskoj:
 Aalborg (općina), općina u regiji Sjeverni Jutland